Osoby o tym nazwisku:
 Denis Zvizdić – bośniacki polityk
 Hasan Zvizdić – jugosłowiański przedsiębiorca, dowódca muzułmańskiej milicji